Speranza – stato d'animo e valore religioso
Speranza – divinità romana
Speranza – nome proprio di persona italiano femminile
Speranza – valore atteso in matematica
Speranza – singolo di Laura Pausini

Arte
 Speranza – affresco di Giotto
 Speranza – dipinto di Piero del Pollaiolo
 Speranza – dipinto di Raffaello
 Speranza – scultura di Donatello
 Speranza – scultura di Tino di Camaino

Persone
Adolfo Daniele Speranza – calciatore italiano
Alceo Speranza – avvocato, politico e giornalista italiano
Alessandro Speranza – compositore e insegnante italiano
Alfio Speranza – politico italiano
Daisy Speranza – tennista francese
Edoardo Speranza – politico italiano
Filippo Speranza – medaglista italiano
Francesco Speranza – matematico italiano
Francesco Speranza – pittore italiano
Francesco Speranza – politico italiano
Guy Speranza – cantante statunitense
Lelio Speranza – dirigente sportivo e partigiano italiano
Pietro Luigi Speranza – vescovo italiano
Roberto Speranza – politico italiano
Serafino Speranza – avvocato e politico italiano
Vincenzo Speranza – avvocato e politico italiano